

Sigle 

CHS est un sigle qui peut désigner :
 centre hospitalier spécialisé, dénomination officielle en France pour ce qu'on nommait antérieurement hôpital psychiatrique ou plus anciennement asile d'aliénés, généralement abrégé en asile ;
 combustion humaine spontanée ;
 Comité d'hygiène et de sécurité, une instance représentative du personnel dans les administrations et établissements publics français ;
 Cylinder/Head/Sector (en français, Cylindre/Tête/Secteur), selon la liste des abréviations en informatique, une méthode d'adressage pour disques durs et disquettes ;
 Cenex and Harvest States, une entreprise coopérative agroalimentaire américaine.

Code 
CHS est un code qui peut désigner :
 .